Сезон 1946/47 — 18-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании, а также 50-й год со дня основания футбольного клуба.

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания 

1948/1949
Сезоны футбольных клубов 1948/1949